Németország
Nehren, település Rajna-vidék-Pfalz tartományban
Nehren, település Württemberg tartományban